Пе́рвая ли́ния () — первая и единственная действующая линия Казанского метрополитена. Самая длинная линия метро в России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

По состоянию на 2021 год единственная линия в метрополитене, и имеет 11 станций: «Дубравная», «Проспект Победы», «Горки», «Аметьево», «Суконная слобода», «Площадь Габдуллы Тукая», «Кремлёвская», «Козья слобода», «Яшьлек», «Северный вокзал», «Авиастроительная». На станции «Проспект Победы» имеется пересадка на Казанский скоростной трамвай, на станциях «Аметьево» и «Северный вокзал» — на пригородные Казанские электропоезда (в будущем Кольцевой линии городской электрички).

Депо и подвижной состав

История 
См. также: Список пусковых участков и новых станций Казанского метрополитена

Станции 
На единственной линии Казанского метрополитена расположены 11 станций. 10 — подземные, мелкого заложения, 1 — наземная эстакадная.

Типы станций 
На сегодняшний день в Казанском метрополитене имеются станции следующих типов:

Колонная станция мелкого заложения 

В Казани, станции такого типа появились в первой очереди на пусковом участке «Кремлёвская» — «Горки». Такие станции располагаются на глубине не более 15 метров и имеют высокую пропускную способность в часы пик.

На  год таких станций в Казанском метрополитене, 5 — станции «Северный вокзал» (2013) и «Площадь Тукая» (2005) — двухпролётные, станции «Козья слобода» (2010), «Суконная слобода» (2005) и «Проспект Победы» (2008) — трёхпролётные.

Односводчатая станция мелкого заложения 

В Казани, станции такого типа появились в первой очереди на пусковом участке «Кремлёвская» — «Горки». Данный тип станции не имеет никаких конструктивных элементов, помимо свода, и представляет собой однообъёмный большой зал.

На  год таких станций в Казанском метрополитене, 5 — «Авиастроительная», «Яшьлек» (2013), «Кремлёвская», «Горки» (2005) и «Дубравная» (2018).

Эстакадная станция 

Станция конструкции которой приподняты над поверхностью земли на металлических или железобетонных опорах.

В Казани, станции такого типа появились в первой очереди на пусковом участке «Кремлёвская» — «Горки».

На  год таких станций в Казанском метрополитене, 1 — «Аметьево» (2005).

Перспективы 
Станция «Дубравная» — будущая пересадочная на станцию «100-летие ТАССР» первой очереди второй (Савиновской) линии до Азино.

Также на станции «Северный Вокзал» планировалась организации пересадки на наземную железнодорожную Линию в Салават Купере городского поезда (Казанской электрички), но впоследствии от планов отказались в пользу постройки линии трамвая.

Планируется продление линии на север с тремя станциями: Беломорская, Химическая и Бобыльская; а также на юг с четырьмя станциями: Ванюшино, Новые Горки, Медянская и Панькино (Мочилище).

Примечания 

Линии Казанского метрополитена